Il cavaliere di Lagardère (Le Bossu) – film del 1944 diretto da Jean Delannoy
 Il cavaliere di Lagardère (Le Bossu) – film del 1997 diretto da Philippe de Broca